David Garrick (acteur), een Britse acteur uit de 18e eeuw.
David Garrick (zanger), een Britse zanger uit de 20e eeuw.
David Garrick (1913), een Britse film onder regie van Leedham Bantock
David Garrick (1916), een Amerikaanse film onder regie van Frank Lloyd